PMF se može odnositi na:

 Peptidni maseni otisci prstiju
 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu